Auflauf steht für:

 Menschenauflauf, größere Gruppe von Menschen
 Auflauf (Speise), im Backofen gegartes Gericht 

 Feldaufgang, Anteil der Nutzpflanzen an der Aussaat

Siehe auch:
 auflaufen